Titre de l'adaptation en français de la chanson (un boléro) Historia de un amor (interprétée entre autres par Dalida)
 Histoire d'un amour, roman de Roger Nimier (1953)
 Histoire d'un amour (titre original : Back Street), film américain réalisé par John M. Stahl en 1932
 Histoire d'un amour, film américain réalisé par David Miller en 1961
 Histoire d’un amour, album de Dany Brillant (2007)